Roselin peut désigner un prénom masculin ou un nom commun d'oiseau.

Prénom
Ce prénom est la forme masculine du prénom féminin , lui-même composé de Rose et de Line, ce dernier étant le diminutif de plusieurs autres prénoms possibles tels que , , etc.

Nom commun
Pour les oiseaux portant ce nom, voir l'article Roselin.

 Pour tous les articles commençant par Roselin, consulter la liste générée automatiquement pour Roselin.

Annexes

Bibliographie
 .

Notes et références

Articles connexes
 Liste des prénoms

Rosselin

Prénom masculin
Nom d'oiseau ambigu